Пинъяо (город) — древний город в Китае, памятник Всемирного наследия
 Пинъяо (уезд) — район, названный в честь оного